GGG eller ggg kan have flere betydninger, heriblandt:

 Gennady Golovkin, kaldt "Triple G" - kasakhisk bokser
 Greenland Minerals (Australian Securities Exchange-kode "GGG") - australsk mineselskab, aktivt i Grønland
 Gadoliniumgalliumgranat (GGG, Gd3Ga5O12) - en syntetisk krystal
 East Texas Regional Airport (IATA-kode GGG) - en lufthavn i Texas
 Gurgula (ISO 639-3-kode "ggg") - et Rajasthani-sprog

Se også 
 3G
 G3